L’entraînement désigne la transmission d'un mouvement ou l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques qui sont nécessaires à l'acquisition d'une compétence dans un domaine d'expérience donné. On retrouve ce terme dans :

Éducation 

 Entraînement à la propreté
 Entraînement cognitif

Entraînement militarisé 
 Drill

Sciences 

 Entraînement atmosphérique

Sport 

 Entraînement fractionné
 Entraînement libre
 Entraînement sportif
 Entraînement de printemps au baseball

Technologie 

 Avion d'entraînement

Voir aussi